

Persone 
 Agostino Magliani – politico italiano, Ministro delle Finanze del Regno d'Italia.
 Marino Magliani – scrittore e traduttore italiano.
 Francesca Gambacorta Magliani – pittrice italiana.
 Giovanni Battista Magliani – pittore allievo di Paolo Gerolamo Brusco, attivo in Liguria.
 Regina Magliani, contessa, moglie di Peter Mandrup Lem (1758-1828), violinista danese.
 Stella Magliani, coautrice con Belkacem del libro Les Féministes blanches et l’empire, primo confronto fra l'usio del velo islamico e la cultura dell'Algeria francese.

Località 
 Magliani, borgo medioevale, frazione di Dego in provincia di Savona.